Kirkouk, ville en Irak
  Kirkouk, province en Irak
  Kirkouk, gisement pétrolier